Ryssjegrundet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ryssjegrundet, Pedersöre, Österbotten, 
 Ryssjegrundet, Kimitoön, Åboland,

Se även
Ryssgrund
Ryssgrundet

Robotskapade Finlandförgreningar